Ženská dvouhra Palermo Ladies Open 2020 probíhala v první polovině srpna 2020. Do singlové soutěže palermského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o první turnaj po obnovení probíhající sezóny kvůli pandemii koronaviru. Obhájkyní titulu byla Švýcarka Jil Teichmannová, která do turnaje nezasáhla.
 
Vítězkou se stala padesátá třetí hráčka žebříčku, Francouzka Fiona Ferrová, jež ve finále zdolala estonskou turnajovou čtyřku a světovou dvaadvacítku Anett Kontaveitovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–5. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Palermo Ladies Open
WTA Tour 2020